U-124 – niemiecki okręt podwodny typu UE II z okresu I wojny światowej
 U-124 – niemiecki okręt podwodny typu IXB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-124 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-124 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich